

Persone
Cànaco di Sicione – scultore greco, autore del simulacro di Apollo nel tempio di Mileto
Cànaco di Sicione – altro scultore greco, attivo verso il 400 a.C.
Cànaco – un terzo scultore greco, attivo verso il 200 a.C.

Antropologia
Canàco – membro del popolo dei canachi

Linguistica
Lingue canache – l'insieme di lingue parlate dai canachi